De groepsfase van de KNVB beker seizoen 1998/99 vond plaats tussen 11 augustus en 2 september 1998. Er waren dertien groepen met vier clubs, met uitzondering van groepen 1, 7 en 13 die uit vijf clubs bestonden. De nummers één en twee van elke groep gingen door naar de volgende ronde. Elke club speelde drie wedstrijden (de clubs in groepen 1, 7 en 13 speelden er vier), loting bepaalde wie hoeveel keer en tegen welke tegenstander thuis of uit speelde.

Groepen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

Groep 13

Bron
 , door Ronald Zwiers

KNVB Beker (mannen) naar seizoen